

Sigle 
 Wade-Giles – sistema di romanizzazione per la lingua cinese
 Wohngemeinschaft – nei paesi germanofoni, appartamento in condivisione
 Working group – gruppo di lavoro

Codici 
 WG – codice ISO 3166-2:SO di Woqooyi Galbeed (Somalia)

Altro 
 WG – sigla automobilistica internazionale di Grenada
 WG – targa automobilistica di Garwolin (Polonia)
 WG – abbreviazione di wargaming, società di sviluppatori di videogiochi per PC e Console